Кратер Алиацензий () — древний ударный кратер в гористой южной материковой части видимой стороны Луны. Название присвоено в честь видного философа, теолога, епископа Петра д’Альи (1350—1425) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г. Образование кратера относится к нектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Вернер на северо-западе, отделенный узкой долиной; кратер Крузенштерн на севере; кратер Апиан на северо-востоке; кратер Пуассон на востоке; кратеры Нуньес и Кайзер на юге, кратер Вальтер на юго-западе. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 79,6 км, глубина 3,68 км.

Вал кратера имеет циркулярную форму с выступом в восточной части. Внешний откос вала имеет слегка террасовидную форму, особенно в северо-восточной части. Южная часть вала перекрыта небольшим кратером, восточная разрезана узким проходом. Высота вала над окружающей местностью составляет 1350 м. Один из пиков в западной части вала имеет высоту около 5000 м. Дно чаши кратера сравнительно ровное, имеется небольшой центральный пик с высотой 800 м и диаметром 18 км, смещенный к северо-западу от центра кратера и несколько невысоких холмов. Объём кратера составляет приблизительно 5800 км³.

Сателлитные кратеры

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны.
 Кратер Алиацензий на карте LAC-95.
 Селенологическая карта окрестностей кратера.
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны